Unit Load Device (unità di carico) o ULC: pallet o container usato per il carico di bagagli
 Unità di carico O UC: valore convenzionale assegnato a ciscun punto di fornitura degli impianti sanitari basato sulla portata che quwesti dovrebbero erogare, utilizzato per il dimensionamento dell'impianto stesso